Moldenschardt ist der Familienname folgender Personen:

 Heiner Moldenschardt (Hans Heinrich Moldenschardt; 1929–2011), deutscher Architekt
 Heinrich Moldenschardt (1839–1891), Architekt